Сибторп, Хамфри Уолдо (1713—1797) — английский ботаник.
 Сибторп, Джон (1758—1796) — английский ботаник, сын предыдущего.